П'єха — прізвище польського походження.

 П'єха Станіслав Пятрасович — російський співак, актор, поет і телеведучий.
 П'єха Едіта Станіславівна — російська співачка.